Ист Јорк може да се односи на:

 Ист Јорк (Пенсилванија), насељено место у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Источни Јорк (Торонто), градска четврт града Торонта у канадској провинцији Онтарио